Desa Gemblengan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gemblengan (administrativ by i Indonesien, lat -7,71, long 110,63), Jawa Tengah, 
 Desa Gemblengan (administrativ by i Indonesien, lat -7,31, long 109,94), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar